La Laguna kan syfta på:

Mexiko 

 La Laguna y Monte del Castillo, ort, Veracruz, Medellín, 
 La Laguna, Tamaulipas, 
 La Laguna, Tonalá, 
 La Laguna, Eduardo Neri, 
 La Laguna, Yanga, 
 La Laguna, Michoacán de Ocampo, 
 La Laguna, Técpan de Galeana, 
 La Laguna, Tanquián de Escobedo, 
 La Laguna, Papantla, 
 La Laguna, Puebla, Tecamachalco, 
 La Laguna, Cuautitlán, 
 La Laguna (östra Siltepec kommun), 
 La Laguna, Tamazunchale, 
 La Laguna, Yajalón, 
 La Laguna, Jitotol, 
 La Laguna, Santiago Sochiapan, 
 La Laguna, San Miguel Amatitlán, 
 La Laguna, Guanajuato, 
 La Laguna, Temascaltepec, 
 La Laguna, Mezquitic, 
 La Laguna (södra Siltepec kommun), 
 La Laguna, Hidalgo, 
 La Laguna, Santo Domingo Teojomulco, 
 La Laguna, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 La Laguna, Morelos, Yautepec, 
 La Laguna, Coatepec Harinas, 
 La Laguna, José Joaquín de Herrera, 
 La Laguna (sydöstra Pueblo Nuevo kommun), 
 La Laguna, Carrillo Puerto, 
 La Laguna, Texistepec, 
 La Laguna (södra Pueblo Nuevo kommun), 
 La Laguna, Mazatlán Villa de Flores, 
 La Laguna, Tolimán, 
 La Laguna, Xilitla,

Se även 
Comarca Lagunera, område i Coahuila innefattande Torreón och Gómez Palacio.

Spanien 

 La Laguna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Mexikoförgreningar